Комптон () — англоязычное имя собственное; распространено в виде фамилий, названий и топонимов.

Персоналии 
  (род. 1974) — американский баскетболист и тренер, финалист Филиппинского кубка (2015, 2016), Кубка попечителей (2015, 2018) и Кубка комиссара (2016) Филиппинской баскетбольной ассоциации в качестве тренера клуба «Аляска Эйсез».
  (1938—2008) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Аляска (1995—1997).
  (род. 1977) — британский мотогонщик, победитель Чемпионата гонщиков Премьер-лиги спидвея Великобритании (2004).
 Комптон, Артур Холли (1892—1962) — американский физик, лауреат Нобелевской премии 1927 года.
 Комптон, Барнс (1830—1898) — американский плантатор и политик.
  (род. 1986) — испанский и британский мотогонщик, победитель турнира Premier Trophy Премьер-лиги спидвея Великобритании в составе команды «Кингз Линн Старз» (2007).
 Комптон, Бетти (урождённая Вайолет Холлинг Комптон; 1904—1944) — американская актриса британского происхождения.
 
 Комптон, Генри (епископ) (1632—1713) — англиканский священник, епископ Лондона (1675—1713), сын Спенсера Комптона, 2-го графа Нортгемптона.
  (1789—1866) — британский политик, член Палаты общин (1905—1906).
  (1872—1943) — британский политик, член Палаты общин (1835—1857).
  (1770—1846) — председатель Верховного суда Бомбея (1831—1839).
  (род. 1968) — игрок в американский футбол, победитель Аренабоула в составе клуба «Тампа-Бэй Сторм» (2003).
  (1918—1997) — британский футболист и крикетчик, обладатель Кубка Англии по футболу в составе клуба «Арсенал» (1950), член Зала славы Международного совета крикета (с 2009), брат Лесли Комптона, дед Ника Комптона.
  (1622—1681) — английский военный и политический деятель, лорд-лейтенант Уорикшира (1660—1681), констебль и лорд-лейтенант Тауэра (1675—1679), член Королевского общества (с 1663); сын Спенсера Комптона, 2-го графа Нортгемптона; прадед Спенсера Комптона, 8-го графа.
  (род. 1949) — австралийская поэтесса.
  (род. 1988) — британский драматург и театральный режиссёр.
  (1881—1937) — британский политик, член Палаты общин (1923—1931, 1935—1937), председатель Лейбористской партии (1932—1933).
 Комптон, Джойс (1907—1997) — американская актриса.
 Комптон, Джон (1925—2007) — премьер-министр Сент-Люсии (1967—1979, 1982—1996, 2006—2007), отец Джаннин Комптон-Антуан.
  (род. 1933) — американский кинорежиссёр и актриса.
  (род. 1940) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Детройт Лайонс», «Хьюстон Ойлерз» и «Питтсбург Стилерз».
  — американский игрок в бридж, чемпионка мира в смешанных парах (2010).
  (род. 1930) — британский писатель-фантаст, номинант на премию «Небьюла» за лучший роман (1971).
  (1915—1990) — канадский политик, председатель Законодательного собрания провинции Остров Принца Эдуарда (1979—1983).
 Комптон, Карл Тэйлор (1887—1954) — американский физик, брат Артура Комптона.
  (1915—2004) — американский военный лётчик, генеральный инспектор ВВС США (1964—1965).
  — американский игрок в бридж, победитель турнира «Рейсингер» Американской лиги бриджа (1989).
  (род. 1978) — американская велогонщица, чемпионка США (2004—2010, 2012—2014) и серебряная медалистка Чемпионата мира (2007, 2011, 2013, 2018) по велокроссу.
 Комптон, Лесли (1912—1984) — английский футболист и крикетчик, обладатель Кубка Англии по футболу в составе клуба «Арсенал» (1950), брат Дениса Комптона.
 Комптон, Майк:
  (род. 1944) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Филадельфия Филлис».
  (род. 1970) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Нью-Ингленд Пэтриотс» (2002, 2004).
  (род. ок. 2002) — австралийский яхтсмен, серебряный медалист Чемпионата мира в классе «Лазер Радиал» (2020).
  (род. 1983) — британский хоккеист, игрок Элитной хоккейной лиги в составе клуба «Манчестер Феникс».
  (род. 1983) — британский крикетчик, игрок сборной Англии, внук Дениса Комптона.
  — юрист и дипломат, министр по юридическим вопросам (2001—2004) и министр иностранных дел (2004—2006) Сент-Люсии.
  (1889—1978) — американский бейбсолист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Сент-Луис Браунс».
  (1878—1974) — американский политик, член Палаты представителей (1943—1945).
 Комптон, Роберт Гарольд (1886—1979) — южноафриканский ботаник.
  (род. 1955) — британский химик, обладатель Медали Джеффри Баркера (1994), лауреат Премии Тилдена (2005) и Премии Джорджа Стоукса (2011) Королевского химического общества.
 
  (род. 1989) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Вашингтон Редскинз», «Миннесота Вайкингс» и «Нью-Йорк Джетс».
 
  (род. 1972) — канадский писатель.
 Комптон, Фрэнсис:
  (ок. 1629—1716) — британский политик, член Палаты общин (1664—1679); сын Спенсера Комптона, 2-го графа Нортгемптона.
  (1824—1915) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1880—1892).
 Комптон, Чарльз:
  (1737—1763) — британский юрист, политик и дипломат, посол Великобритании в Венецианской республике (1763).
 Комптон, Чарльз, 1-й маркиз Нортгемптон (1760—1828) — британский политик, член Палаты общин (1784—1796), лорд-лейтенант Нортгемптоншира (1796—1828); сын Спенсера Комптона, 8-го графа Нортгемптона.
  — американская поэтесса, чья работа вошла в том числе в сборник 2005 года серии «Лучшая американская поэзия».
 Комптон, Элвин:
  (1825—1906) — англиканский священник, епископ Или (1886—1905), сын Спенсера Комптона, 2-го маркиза Нортгемптона.
  (1855—1911) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1895—1906, 1910—1911).
 Комптон, Энн:
  (род. 1947) — американская журналистка, корреспондент ABC News Radio при Белом доме (1974—2014), президент Ассоциации корреспондентов Белого дома (2007—2008).
  (род. 1947) — канадская поэтесса, лауреат Премии генерал-губернатора за англоязычную поэзию (2005).
  (1902—1982) — комиссар Полиции Новой Зеландии (1953—1955).

Составные фамилии 
  — политик, член Палаты собрания Сент-Люсии (2007—2011), дочь Джона Комптона.
 Комптон-Бёрнетт, Айви (1884—1969) — британская писательница, лауреат Премии Джеймса Тэйта Блэка (1955).
  (род. 1980) — американская лыжница, бронзовая медалистка Чемпионата мира в гонке на 10 км свободным стилем (2015).
  (1847—1919) — британский политик, член Палаты общин (1895—1919), генерал-казначей (1916—1919).
 Тейлор-Комптон, Скаут (род. 1989) — американская актриса.

Топонимы 
 Комптон — тауншип в округе Оттер-Тейл, Миннесота, США.
 Комптон — город в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.
 Комптон — государственный гражданский аэропорт, расположенный на юге округа Лос-Анджелес (Калифорния), США.
 Комптон — большой ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.
 Замок Комптон — укреплённый средневековый замок, расположенный близ поселения Комптон, графство Девон, Англия.
 Compton — студийный альбом Dr. Dre 2015 года.

См. также 
 Гамма-обсерватория им. Комптона — космический телескоп NASA.
 Эффект Комптона — физический эффект некогерентного рассеяния фотонов на свободных электронах.